Trübner ist der Familienname folgender Personen: 

 Alice Trübner (1875–1916), deutsche Malerin
 Karl Ignaz Trübner (1846–1907), Verleger, Betreiber des Verlags Karl J. Trübner, Bruder von Wilhelm Trübner 
 Kurt Trübner, deutscher Rechtsmediziner am Universitätsklinikum Essen
 Matthias Trübner (* 1955), deutscher Bobsportler
 Nikolaus Trübner (1817–1884), Buchhändler (Sammlung Trübner in der Universitätsbibliothek Heidelberg) 
 Wilhelm Trübner (1851–1917), deutscher Maler der Romantik, der dem sogenannten „Leibl-Kreis“ um Wilhelm Leibl angehörte 

Siehe auch: 

 Verlag Karl J. Trübner